

Фамилия 
Фай — как фамилия:
 Фай, Андраш (1786—1864) — венгерский поэт.
 Фай, Гийом (, 1949—2019) — французский журналист и писатель, идеолог «новых правых».
 Фай, Гульельмо (ум. 1432) — итальянский контрапунктист и композитор.
 Фай, Теодор Седжвик (1807—1898) — американский писатель.
 Фай, Эрве-Огюст-Этьен-Альбан (, 3 октября, 1814 — 4 июля, 1902) — французский астроном.

Составные фамилии 
 Диань-Фай, Абдулай (род. 1978) — сенегальский футболист, защитник.

Прочее 
 Фай — шёлковая ткань репсового переплетения.
 Фай — крупный ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.
 Фай — все виды налогов и выморочное имущество, которое мусульмане получают от иноверцев мирным путём.